Дрозд — прізвище.

Відомі носії 

 Дрозд Андрій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дрозд Валентина Георгіївна — начальник відділу науково-дослідної лабораторії Державного НДІ МВС України, заслужений юрист України
 Дрозд Василь ( 1665) — ватажок повстанців на Правобережжі.
 Дрозд Василь Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дрозд Василь Григорович (літературний псевдонім Дроваг; 1940—2014) — український поет, письменник, історик, краєзнавець, громадський діяч.
 Дрозд Володимир Григорович (1939—2003) — український письменник.
 Дрозд Володимир Миколайович (1991—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дрозд Георгій Іванович (1941-2015) — український актор. Народний артист України.
 Дрозд Євген Онуфрійович ( 1947) — білоруський письменник-фантаст.
 Роман Дрозд (* 1963) — ректор Поморської академії у Слупську, Польща
 Дрозд Сергій Миколайович ( 1990) — білоруський хокеїст.
 Дрозд Юрій Анатолійович ( 1944) — український математик.

Див. також 
 Дрізд — рід птахів родини дроздових.

Примітки 

Українські прізвища